Bone (comicreeks), een Amerikaanse stripreeks
Bone (computerspel), een computerspel van Telltale Games
Bone (dialect), een dialect van het Buginees, gesproken in dit regentschap
Bône, verouderde naam van de Algerijnse stad Annaba
B-1 Lancer, een Amerikaanse bommenwerper, bijgenaamd Bone

Indonesië
Bone (regentschap), een regentschap in de provincie Zuid-Celebes
Bone (Amanuban Tengah), een plaats in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Bone (Nekamese), een plaats in de provincie Oost-Nusa Tenggara